Чемпіонат Німеччини з хокею 1996 — 79-ий чемпіонат Німеччини з хокею та другий сезон Німецької хокейної ліги, чемпіоном став Дюссельдорф ЕГ.

Регулярний сезон 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, В = перемоги, Н = нічиї, П = поразки, ПО = поразки в овертаймі, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Плей-оф

1/8 фіналу 
 Кельнер Гайє — «Ганновер Індіанз» 6:1, 9:2, 7:1
 БСК Пройзен — Кауфбойрен Адлер 7:2, 8:3, 11:2
 Дюссельдорф ЕГ — СК Ріссерзеє 6:1, 3:2, 6:3
 ЕВ Ландсгут — Розенгайм 7:0,	4:2, 3:5, 5:1
 «Швеннінгер ЕРК Вайлд Вінгс» — Аугсбург Пантерс 6:3, 3:9, 1:3, 4:5 ОТ
 Адлер Мангейм — Нюрнберг Айс Тайгерс 4:5 ОТ, 2:1, 0:2, 3:0, 2:1 ОТ
 Крефельдські Пінгвіни — ХК Ратінген 5:1, 3:2 ОТ, 4:2
 Кассель Гаскіс — «Франкфурт Ліонс» 4:3, 4:3, 2:1

Чвертьфінали 
 Кельнер Гайє — Аугсбург Пантерс 8:5, 5:3, 7:3
 БСК Пройзен — Кассель Гаскіс 3:4 ОТ, 4:3, 5:1, 4:5 ОТ, 3:1
 Дюссельдорф ЕГ — Крефельдські Пінгвіни 4:1, 5:4, 7:5
 ЕВ Ландсгут — Адлер Мангейм 3:2, 4:1, 3:2 ОТ

Півфінали 
 Кельнер Гайє — ЕВ Ландсгут 4:2, 6:5, 6:9, 5:4 ОТ
 БСК Пройзен — Дюссельдорф ЕГ 5:6, 2:5, 0:6

Фінал 
 Кельнер Гайє — Дюссельдорф ЕГ 7:4, 1:5, 0:5, 2:4

Література 
 Büttner, Wolfgang; Eckert, Horst: Eishockey-Guide 1996/97. Das offizielle Statistik-Buch Hamburg, 1996.
 Stephan Müller, Deutsche Eishockey Meisterschaften, Print on Demand, 2000, ISBN 3-8311-0997-4
 Steffen Karas, 100 Jahre Eishockey in Berlin, Verlag Jeske / Mader, 2008, ISBN 978-3-931624-57-6

Джерела 
 Хокейний архів 1996 

Чемпіонат Німеччини з хокею
Німеччина
Німеччина
1995 у німецькому спорті
1996 у німецькому спорті